Corydioidea es un clado de insectos blatodeos que agrupa a las cucarachas de las familias Polyphagidae y Nocticolidae. Algunas clasificaciones le dan rango de suborden, otras como las del ITIS rango de superfamilia. 

Los otros clados de blatodeos son Blattoidea (que incluye las termitas) y Blaberoidea.

Familias 

 Familia Polyphagidae
 Familia Nocticolidae

Filogenia 

Relaciones filogenéticas de Blattodea (incluido las termitas), según Eggleton, Beccaloni & Inward (2007).

Referencias 

Blattodea